Wang Lei peut désigner :
Wang Lei (née en 1975), joueuse d'échecs chinoise ;
Wang Lei (né en 1981), escrimeur chinois ;
Wang Lei (né en 1986), joueur chinois de basket-ball ;
Wang Lei (né en 1988), patinage artistique ;
Wang Lei (né en 1990), gymnaste acrobatique chinois.